Boualitomus (Боуалитомус — „боуалиски резач”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Boualitomidae, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Boualitomus.

Временска распрострањенст рода Boualitomus унутар породице Boualitomidae

Види још 
 Класификација сисара
 Boualitomidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке